Мария Елена Бело () е американска актриса, носителка на награда „Сателит“ и номинирана за две награди „Златен глобус“.

Биография

Личен живот 
Бело е имала връзки както с мъже, така и с жени. В своята автобиографична книга „Whatever...Love Is Love: Questioning the Labels We Give Ourselves“, тя подчертава, че не желае да поставя етикет над сексуалността си.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
ЛГБТ актьори и актриси
ЛГБТ личности от САЩ
Пенсилванци